

Фейрлі — місто, штат Вермонт
 Фейрлі — переписна місцевість, штат Меріленд
 Фейрлі — переписна місцевість, штат Вермонт